Вецаки:

 Вецаки — микрорайон города Риги, курорт на берегу Рижского залива.
 Вецаки — железнодорожная станция в этом микрорайоне, на электрифицированной линии Рига — Скулте.